Соревнования среди женщин в супергиганте на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2019 года прошли 5 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Оре, Швеция. Старт соревнований запланирован на 12:30 по местному времени (UTC+1). Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжницами.

Действующей чемпионкой мира в супергиганте являлась австрийская горнолыжница Николь Шмидхофер.

Из-за сильного мороза (-18 С) и ветра было принято решение сократить дистанцию и перенести стартовую площадку на 200 метров ниже.

Всего в стартовом листе значилось 45 горнолыжниц, на старт вышли 43 спортсменки из 18 государств (2 не стартовали).

Трёхкратная чемпионка мира в слаломе американка Микаэла Шиффрин впервые в карьере выиграла золото чемпионате мира в супергиганте. В целом из-за сокращения длины трассы были показаны очень плотные результаты: немка Виктория Ребенсбург проиграла чемпионке всего 0,07 сек, но осталась только четвёртой. Восемь лучших спортсменок уложились в 0,26 сек.

Трасса 
 Старт — 971 м;
 Финиш — 396 м;
 Перепад высот — 575 м;
 Длина трассы — 1903 м;
 Уклон — 30,2%.

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 Старт лист
 Финишный протокол

Супергигант